Stigler ist der Familienname folgender Personen:

 August Stigler (1832–1910), Industrieller deutscher Herkunft
 Georg Fidel Stigler († 1874), deutscher Verwaltungsbeamter
 George Stigler (1911–1991), US-amerikanischer Ökonom und Nobelpreisträger
 Johann Georg Stigler (1730–1761), deutscher Mathematiker
 Johannes Evangelist Stigler (1884–1966), deutscher Priester
 Robert Stigler (1878–1975), österreichischer Mediziner, Hochschullehrer und Vertreter der NS-Rassenhygiene
 Norbert Anton Stigler (1942–2020), österreichischer Priestermönch und Theologe
 Stephen Stigler (* 1941), US-amerikanischer Statistiker
 Wilhelm Stigler (1903–1976), österreichischer Architekt
 Wilhelm Stigler junior (1929–2003), österreichischer Architekt, Sohn von Wilhelm Stigler
 William G. Stigler (1891–1952), US-amerikanischer Politiker

Stigler bezeichnet außerdem:
 Officine Meccaniche Stigler, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Stigler (Oklahoma), eine Stadt in den USA
 Stiglers Gesetz, auch Gesetz der Eponyme

Siehe auch:
 Stiegler